2013 Голяма награда на Бразилия е 41-вото за Голямата награда на Бразилия и детнадесети последен кръг от сезон 2013 във Формула 1, провежда се на 24 ноември 2013 година на пистата Интерлагос в Сао Пауло, Бразилия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Бразилия